Yahya ou Yahia (arabe : ) est la traduction non littérale arabo-musulmane de Jean, c'est en effet le nom que le Coran donne à saint Jean le Baptiste.

Anthroponyme 
Yahya est un prénom et un nom de famille notamment porté par :
Yahya Jamaaoui  (1995-), comédien 
 Antar Yahia (1982-), footballeur international algérien ;
Alaeddine Yahia  (1981-), footballeur international tunisien 
 Emna Belhadj Yahia (1945-), enseignante, philosophe et femme de lettres tunisienne ;
 Yahyâ Ibn Yamâr, théologien sunnite du Khorassan (m.747)
 Yahya ben Khalid (? -806), membre important de la famille perse des Barmécides
 Yahyâ Ibn Ma'în, célèbre savant du hadith et maître de Al-Boukhari, Muslim ibn al-Hajjaj et Ahmed Ibn Hanbal (775-848)
 Yahyâ Ibn Yahyâ Al Laythî, autorité scientifique de son époque en Al-Andalus (769-849)
 Yahya ibn Asad (? -855), gouverneur Samanide du Shash (819-855) et de Samarcande (851/852-855).
 Yahya I, sultan idrisside (règne 848-864)
 Yahyâ Ibn Mu'âdh Ar Râzî, célèbre théologien sunnite et autorité soufie (m.872)
 Yahya II, sultan idrisside (règne 864-874)
 Yahya III, sultan idrisside (règne 883-904)
 Yahya ibn Adi (893-974), philosophe chrétien né à Tikrit dans l'actuel Irak
 Yahya IV, sultan idrisside (règne 904-917)
 Yahya Ibn Omar (règne 1042-1056), fondateur et premier chef militaire des Almoravides
 Yahya ibn Umar al-Lamtuni (règne 1042-1056), fondateur et premier chef militaire des Almoravides
 Yahyâ Ibn Tamîm As Sanhajî, cinquième souverain ziride en Ifriqiya (règne 1108-1116)
 Yahyâ Ibn Mandah, célèbre savant du hadith (1043-1119)
 Yahya ibn Abd al-Aziz, dernier souverain de la dynastie berbère Hammadide (règne 1121-1152)
 Yahyâ Al Haskafî, Mufti et célèbre poète irakien (1156-1067)
 Yahyâ Ibn Sa'dûn Al Qurtubî, théologien sunnite andalou (m.1094-1172)
 Yahya al-Mutasim, prétendant au titre de calife almohade à deux reprises. Il est mort en 1229.
 Yahya An Nawawi, célèbre autorité scientifique sunnite (1233-1277)
 Yahya Ibn Khaldoun (1332-1379), historien arabe, frère du célèbre historien Ibn Khaldoun
 Yahya ben Abi Zakariya Yahya, troisième vizir watasside du sultan mérinide Abû Muhammad `Abd al-Haqq en 1458
 Şehzade Yahya (1585-1648), prétendait être le fils du sultan ottoman Mourad III.
 Yahya Muhammad Hamid ed-Din (1869—1948), imam des Zaïdites en 1904 et roi du Yémen en 1926
 Yahya Hammouda (1908- ), dirigeant de l'OLP (1967-1969)
 Muhammad Yahya Khan (1917-1980), homme politique pakistanais 
 Yahya Rahim Safavi (1952- ), général major du Corps des gardiens de la révolution islamique en Iran 
 Harun Yahya (1956- ), pseudonyme d'Adnan Oktar, créationniste turc
 Yahya Ould Ahmed El Waghef (1960- ) est un fonctionnaire et un homme politique mauritanien, premier ministre en 2008
 Yahya Berrabah (1981- ), athlète marocain, spécialiste du saut en longueur
 Yahya Yahya, nationaliste marocain, député de Nador.
 Yahya Jammeh (1965- ), homme politique gambien, président de la Gambie
 Yahya Golmohammadi (1971- ), footballeur iranien
Boushra Yahya Almutawakel (1969-), photographe yéménite
Şehzade Yahya (1585-1648), prétendant fils du sultan ottoman Mourad III

Toponyme 

 Yahia Boushaki, quartier résidentiel à Alger en Algérie.
 Sidi Yahia, district de la ville de Hydra en Algérie.
 Sidi Yahya el Gharb, ville du Maroc, province de Kénitra.
 Sidi Yahya, district de la ville de Oujda au Maroc.

Patronyme marocain
Patronyme tunisien
Homonymie de prénom